Фельсберг (Гессен) — город в Германии, в земле Гессен.
 Фельсберг (Граубюнден) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Граубюнден.